Az 1988. évi téli olimpiai játékokon a biatlon férfi 20 km-es egyéni indításos versenyszámát február 20-án rendezték Canmore-ban. Az aranyérmet a keletnémet Frank-Peter Roetsch nyerte meg. A Magyarországot képviselő Kovács Zsolt az 54. helyen végzett.

Végeredmény 
Minden hibás találat 1 perc időbüntetést jelentett. A büntetésekkel megnövelt időeredmény határozta meg a sorrendet.

Források 

F20